łac. Musculi lumbricales
 Mięśnie glistowate ręki
 Mięśnie glistowate stopy